Черемошненська сільська рада — Вінницька область, Погребищенський район
 Черемошненська сільська рада — Вінницька область, Тиврівський район